

Geografia 
 Antartide
 Capo Timberlake – promontorio della terra della regina Victoria
 Stati Uniti d'America
 Timberlake – villaggio della Contea di Lake, Ohio
 Timberlake – census-designated place della Contea di Campbell, Virginia

Persone 
 Justin Timberlake – cantante e attore statunitense